Heinrich Ursprung ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Ursprung (Biologe) (* 1932), Schweizer Biologe und Hochschullehrer 
 Heinrich W. Ursprung (1951–2021), Schweizer  Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer